Miejscowości w USA:
 Dows – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Franklin
Gminy w USA:
 Dows (ang. Dows Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass